Родригез има више значења:

 Родригез
 Родригез (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Родригез (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Родригез (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Родригез, Таљер Меканико (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Родригез (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Родригез (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Родригез, Бреча 14 ентре Сур 70 и Сур 73 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Родригез, Километро 5 (Сотеапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику